Johann Harms ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Christian Georg Harms (1819–1896), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Johann Oswald Harms (1643–1708), deutscher Maler und Bühnenbildner

Siehe auch:
 Johannes Harms
 Hans Harms